Мэттью Хансен «Мэтт» Мид (; 11 марта 1962, Джексон, Вайоминг) — американский политик, представляющий Республиканскую партию. 32-й губернатор штата Вайоминг.

Биография

Ранние годы 
Мэтт Мид родился в Джексоне (Вайоминг) в семье Питера Брэдфорда Мида и Мэри Элизабет (урожденной Хансен, 1935—1996). Его дед, Клиффорд Хансен, был губернатором Вайоминга и сенатором США. Мать Мэтта, опытная наездница, погибла, упав с лошади в национальном парке Гранд-Титон. Мид вырос в Вайоминге. У него есть старший брат Брэдфорд Скотт «Брэд» Мид, работающий адвокатом, и старшая сестра Маффи Мид-Ферро, живущая в Солт-Лейк-Сити, автор книги Confessions of a Slacker Mom.

Прокурор и выборы в Сенат 
В 2001—2007 годах, во время президентства Джорджа Буша, Мэтт Мид был федеральным прокурором в Шайенне. В 2007 году Мид подал в отставку, чтобы побороться за кресло сенатора, ставшее вакантным после смерти республиканца Крейга Томаса. Его отставка была обусловлена . Однако сенатором был выбран Джон Баррассо, член сената штата Вайоминг от Каспера.

Губернатор 

На выборах, состоявшихся 2 ноября 2010 года, Мид уверенно победил , бывшего председателя Демократической партии Вайоминга.

Мэтт Мид победил на праймериз с результатом 30 272 голоса, обойдя , которая набрала 29 558 голосов. Третье место занял ранчер Рон Мичели из Форт-Бриджер (27 592 голоса), а четвёртое — спикер палаты представителей легислатуры штата  (16 673 голоса).

Личная жизнь 
Мэтт Мид женат на Кэрол Мид (урожденная Минцер; род. 1965), у них двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Wyoming Governor Matt Mead official state site
 Matt Mead for Governor official campaign site
 
 
 
 

Выпускники Университета Тринити (Техас)
Выпускники Вайомингского университета
Выпускники Школы права Вайомингского университета
Губернаторы Вайоминга